Кампо Есперанза има више значења:

 Кампо Есперанза (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Есперанза (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику